Onze-Lieve-Vrouwetoren (Aarschot), de kerktoren (westertoren) in de Belgische stad Aarschot
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (Antwerpen), de kathedraal in de Belgische stad Antwerpen
Onze Lieve Vrouwetoren (Amersfoort), een kerktoren in de Nederlandse stad Amersfoort
Onze-Lieve-Vrouwetoren (Gouda), een kerktoren in de Nederlandse stad Gouda
Onze-Lieve-Vrouwetoren (Sint-Niklaas), een kerktoren in de Belgische stad Sint-Niklaas
Peperbus (Zwolle), bijnaam van de Onze-Lieve-Vrouwetoren in de Nederlandse stad Zwolle